Теллеген () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Теллеген, Бернард (1900—1990) — нидерландский электротехник и изобретатель пентода и гиратора.
 Теллеген, Тоон (род. 1941) — нидерландский прозаик и поэт